En tyrkfejl er en tilsigtet trykfejl, der på humoristisk vis betegner en utilsigtet trykfejl. Udtrykket har ikke noget at gøre med mennesker fra Tyrkiet, men er derimod i sig selv et eksempel på et vrøvleord, der opstår, hvis man skriver et ord forkert.

Især på internettet findes en række udbredte, tilsigtede trykfejl, der enten – som udtrykket tyrkfejl – må formodes at være opstået utilsigtet og siden har dannet mode, eller som staves anderledes for at undgå opmærksomhed fra eksempelvis et spamfilter.

Udbredelse 
Tyrkfejl findes ikke i Retskrivningsordbogen, selvom udtrykket er meget udbredt i det danske sprog. Søgemaskinen Google har eksempelvis flere end 26.000 henvisninger til danske websider, hvorimod slangordet kavalergang, som findes i ordbogen, blot har 20.500 henvisninger.

Netop antallet af Google-henvisninger har betydning for Dansk Sprognævns vurdering af, om nye ord har en fremtid i Retskrivningsordbogen. Blandt sprognævnets øvrige kilder er InfoMedia, som er den største online-database for aviserne, hvor netop tyrkfejl er et udbredt slangord.

Se også 
 Internet-jargon

Kilder

Eksterne lænker 
 Dansk Google-søgning på "tyrkfejl"
 Google Fight mellem tyrkfejl og kavalergang

Slang